Ра́уль Шротт (; ) — австрійський поет, прозаїк, літературний критик, перекладач, автор радіоп'єс.

Біографія 
Рауль Шротт народився 1964 року в Ландеку (Тіроль). Шротт ріс у Ландеку, Тунісі та Цюриху. Після іспитів на матуру в гімназії Ландека Рауль Шротт вступив до Інсбруцького університету, де вивчав германістику, англістику, американістику. У 1983—1984 роках навчався в Університеті Східної Англії, в якому в той час викладав німецький письменник В. Ґ. Зебальд, який мав чималий вплив на Рауля Шротта. У 1986—1987 роках Шротт навчався в Сорбонні, водночас він був приватним секретарем французького поета-сюрреаліста Філіпа Супо. 1988 року Шротт захистив у Інсбруцькому університеті дисертацію на тему «Дада 1921—1922 років у Тіролі». У 1989—1990 роках Шротт одержав стипендію від DAAD і поїхав до Берліна, де вивчав семіотику і порівняльне мовознавство в Берлінському технічному університеті та Берлінському вільному університеті.

З 1990 до 1993 року працював лектором у неапольському Університеті Сходу. 1996 року захистив габілітаційну дисертацію в Інституті компаратистики Іннсбурцького університету. Тема дисертації: «Фрагменти поетичної мови — поетичні структури від грецької античності до дадаїзму» (Fragmente einer Sprache der Dichtung — Poetische Strukturen von der griechischen Antike bis zum Dadaismus).

У зимовому семестрі 2008—2009 років викладав у статусі гостьового професора у Берлінському вільному університеті

2012 року одержав «Тюбінгенську доцентуру з поетики» й викладав у Тюбінгенському університеті.
У 2016—2017 роках був гостьовим професором Бернського університету.

Шротт мешкає в Брегенцвальді, Форарльберг.

Твори 
 Dada 1921—1922 in Tirol. Universität Innsbruck, Dissertation 1988
 Dada 21/22. Musikalische Fischsuppe mit Reiseeindrücken. Eine Dokumentation über die beiden Dadajahre in Tirol. Haymon, Innsbruck 1988. ISBN 3-85218-037-6
 Makame. Gedichte. Haymon, Innsbruck 1989. ISBN 3-85218-061-9
 Walter Serner 1889—1942 und Dada. Ein Forschungsbericht mit neuen Dokumenten. Reihe: Vergessene Autoren der Moderne, 41. Anhang: Gemeinschaftsarbeiten von Arp, Serner und Tzara. Universität Siegen 1989 
 Die Legenden vom Tod. Mit Bildern von Adolf Frohner. Haymon, Innsbruck 1990. ISBN 3-85218-079-1
 Dada 15/25. Haymon, Innsbruck 1992. ISBN 3-85218-117-8
 Dadautriche 1907—1970. Herausgegeben von Günther Dankl und Raoul Schrott. Mit Beiträgen von Raoul Schrott u. a. Haymon, Innsbruck 1993, ISBN 3-85218-141-0.
 Sub Rosa. Mit Zeichnungen von Arnold Mario Dall'o. Haymon, Innsbruck 1993, ISBN 3-85218-126-7.
 Finis Terrae. Ein Nachlass. Haymon, Innsbruck 1995, ISBN 3-85218-197-6.
 Hotels. Haymon, Innsbruck 1995, ISBN 3-85218-193-3.
 Die Erfindung der Poesie. Gedichte aus den ersten viertausend Jahren. Reihe: Die Andere Bibliothek, 154. Eichborn, Frankfurt 1997, ISBN 3-8218-4154-0.
 Fragmente einer Sprache der Dichtung im europäischen Kontext. Poetische Strukturen von der griechischen Antike bis zum Dadaismus. Habilitationsschrift. Universität Innsbruck, Innsbruck 1997.
 Tropen. Über das Erhabene. Gedichte. Hanser, München 1998, ISBN 3-446-19502-5.
 Die Erde ist blau wie eine Orange. Polemisches, Poetisches, Privates. dtv, München 1999, ISBN 3-423-12704-X.
 Fragmente einer Sprache der Dichtung. Graz 1997, ISBN 3-85420-471-X.
 Die Musen. Ungekürzte, vom Autor neu durchges. Ausgabe. dtv, München 2000, ISBN 3-423-12788-0.
 Die Wüste Lop Nor. Novelle. Hanser, München 2000, ISBN 3-446-19921-7.
 Das Geschlecht der Engel, der Himmel der Heiligen: ein Brevier. Hanser, München 2001, ISBN 3-446-20020-7.
 Khamsin. Fischer, Frankfurt 2002, ISBN 3-10-073540-4. (Enth. außerdem: Die Namen der Wüste.)
 Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde. Roman. Hanser, München 2003, ISBN 3-446-20355-9.
 Der wölfische Hunger, über das Alter der Jugend. Gollenstein, Blieskastel 2004. ISBN 3-935731-77-9.
 Weissbuch. Hanser, München 2004. ISBN 3-446-20540-3.
 Handbuch der Wolkenputzerei. Gesammelte Essays. Hanser, München 2005, ISBN 3-446-20576-4.
 Die fünfte Welt, ein Logbuch. Haymon, Innsbruck 2007, ISBN 978-3-85218-524-8.
 Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe. Hanser, München 2008. ISBN 978-3-446-23023-1.
 Die Politik des Heiligen. In: Lettre International, 88, 2010.
 Die Blüte des nackten Körpers. Liebesgedichte aus dem Alten Ägypten. Übertragen von Raoul Schrott. Hanser, München 2010, ISBN 978-3-446-23485-7.
 Liebesgedichte. Nachwort Oliver Lubrich. Insel, Frankfurt am Main 2010, ISBN 3-458-35302-X.
 zusammen mit Arthur Jacobs: Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Carl Hanser Verlag, München 2011, ISBN 978-3-446-23656-1.
 Das schweigende Kind. Erzählung. Carl Hanser Verlag, München 2012, ISBN 978-3-446-23864-0.
 Die Kunst an nichts zu glauben. Gedichte. Carl Hanser Verlag, München 2015, ISBN 978-3-446-24965-3.
 Erste Erde. Epos. Carl Hanser Verlag, München 2016, ISBN 978-3-446-25282-0.
 Politiken & Ideen. Carl Hanser Verlag, München 2018, ISBN 978-3-446-25822-8.
 Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal, Roman, Hanser, München 2019, ISBN 978-3-446-26380-2

Переклади 
 Bakchen, nach Euripides. Hanser, München 1999, ISBN 3-446-19811-3. (2000 uraufgeführt am Wiener Burgtheater)
 Gilgamesh Epos. Fischer, Frankfurt am Main 2001, 2004, ISBN 3-596-15703-X (uraufgeführt am Wiener Akademietheater).
 Переклад у прозі: Ilias. Neu übertragen von Raoul Schrott. Hanser, München 2008, ISBN 978-3-446-23046-0.
 Переклад і коментар: Hesiod: Theogonie. Carl Hanser Verlag, München 2014, ISBN 978-3-446-24615-7.
 З французької: Martin Schneitewind, An den Mauern des Paradieses. Roman. Mit einem Nachwort von Michael Köhlmeier, dtv Verlagsgesellschaft, München 2019, ISBN 978-3-423-28187-4

Примітки

Література 
Heinz Ludwig Arnold/Torsten Hoffmann (Hrsg.): Raoul Schrott. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Heft 176. München 2007, ISBN 978-3-88377-903-4.
Mira Alexandra Schnoor: Die poetischen Reisen des Raoul Schrott. Porträt eines Spurensuchers zwischen Zeiten, Sprachen und Literaturen. In: Katarina Agathos / Herbert Kapfer (Hrsg.): Hörspiel. Autorengespräche und Porträts. Belleville Verlag, München 2009, S. 163—178, ISBN 978-3-936298-68-0

Посилання 
 
 
 Raoul Schrott — Biographie, Bibliographie, Auszeichnungen im Lexikon «Literatur in Tirol» vom Brenner-Archiv
 «Die Entstehung der „Ilias“. Es geschah in Kilikien» , FAZ, 15. März 2008, Raoul Schrott antwortet den Kritikern seines Homer-Buches
 Gespräch über Literatur, Naturwissenschaft und Religion  zwischen Raoul Schrott, Stefan Bauberger SJ und Ulf von Rauchhaupt, FAS, 25. Dezember 2016

Австрійські поети
Австрійські прозаїки
Австрійські драматурги
Австрійські перекладачі
Австрійські літературні критики
Сходознавці
Антикознавці